SpaceShipOne, le premier avion spatial privé.
 Spaceship Earth, l'attraction du parc Epcot de Walt Disney World Resort.
 Spaceship est une chanson de Benny Benassi, Kelis et Apl.de.ap sortie en 2010.
 Spaceship, un film de science-fiction canadien sorti en 2014.